У́лица Хачатуря́на — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Хачатуряна — улица в Астане.

Крым 
 Улица Хачатуряна — улица в Симферополе.

Россия 
 Улица Хачатуряна — улица в Москве.